

Niemcy 
 Rechenberg – dzielnica gminy Stimpfach w powiecie Schwäbisch Hall, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Rechenberg – park w Norymberdze

Osoby 
 Hans Rechenberg (zm. 1537) – wojskowy, dyplomata
 Ingo Rechenberg – niemiecki inżynier

Inne 
 Rechenberg – ród

Zobacz też 
 Rechenberg-Bienenmühle